Die LigaPro 2017/18 war die 28. Spielzeit der zweithöchsten portugiesischen Fußballliga. Die Saison begann am 6. August 2017 und endete am 13. Mai 2018.

Die Liga wurde auf 20 Teams reduziert.  Aus der Primeira Liga kamen FC Arouca und Nacional Funchal hinzu. Die vier Absteiger aus der LigaPro 2016/17 wurden durch UD Oliveirense und Real SC Queluz ersetzt.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

2017/18
Fußballsaison 2017/18